Ива́н Филимо́нов:
 Филимонов, Иван Алексеевич (1914—1958) — Герой Социалистического Труда.
 Филимонов, Иван Васильевич (1920—2000) — советский подполковник, полный кавалер ордена Славы.
 Филимонов, Иван Максимович (1921—1961) — Герой Советского Союза.
 Филимонов, Иван Николаевич (1890—1966) — русский и советский невролог, академик АМН СССР.